Brian Lenihan 1930–1995 – irlandzki polityk, minister oraz tánaiste (ojciec)
 Brian Lenihan (1959–2011) – irlandzki polityk, minister (syn)
 Brian Lenihan (ur. 1994) – irlandzki piłkarz